Die Communauté d’agglomération du Beauvaisis ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération im Département Oise in der Region Hauts-de-France. Er wurde am 30. November 2016 gegründet und umfasst 53 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Beauvais.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté d’agglomération du Beauvaisis (vor 2017) und
 Communauté de communes Rurales du Beauvaisis.
Trotz der Namensgleichheit handelt es sich um eine Neugründung mit anderer Rechtspersönlichkeit.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2018 verließen neun Gemeinden die Communauté de communes de l’Oise Picarde und schlossen sich dem hiesigen Verband an. Dadurch erhöhte sich die Anzahl der Mitgliedsgemeinden von 44 auf 53.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Beauvaisis
Département Oise
Gegründet 2016